Ждановичи — название географических объектов в Белоруссии:

Населённые пункты 
 Ждановичи — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Ждановичи — агрогородок в Минском районе Минской области.
 Ждановичи — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Ждановичи — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Железнодорожный пункт 
 Ждановичи — железнодорожная станция в Минском районе Минской области.

См. также 
 АК «Ждановичи» — название (по одноимённому минскому агрокомбинату) футбольного клуба «Альфа» в 2011—2015 годах.
 
 Жданович (дворянский род)